Рознов () — город в Румынии в составе жудеца Нямц.

История 
Впервые упоминается в документе 1576 года, в котором господарь Пётр VI Хромой даёт монастырю Бистрицэ право управлять несколькими деревнями, включая Розновул..

Долгое время это была обычная сельская местность. Статус города коммуна Рознов получила в 2003 году.

Примечания 

Города Румынии
Нямц (жудец)